Il doppio del torneo di tennis Hurricane Tennis Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Carsten Ball e Lester Cook che hanno battuto in finale Ryler Deheart e Todd Widom 4-6, 6-3, [10-6].

Teste di serie 

 Stephen Amritraj /  Daniel King-Turner (quarti di finale)
 Patrick Briaud /  Nicholas Monroe (primo turno)

 Santiago González /  Michael Quintero (semifinali)
 Carsten Ball /  Lester Cook (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hurricane Tennis Open 2008